Le siège de Pampelune peut désigner :
le siège de 1521 où l'armée française prend la ville aux Espagnols au début de la sixième guerre d'Italie ;
le siège de 1794, pendant la guerre du Roussillon ;
le siège de 1813, où les Espagnols reprennent la ville aux Français, à la fin de la guerre d'Espagne ;
le siège de 1823 durant l'expédition d'Espagne.

Homonymie de sièges